Ferdinand I van León (1016–1065), koning van León (1037–1065).
 Ferdinand I van Napels (ook: Ferrante; 1424–1494), koning van Napels (1458–1494).
 Keizer Ferdinand I (1503-1564), koning van Bohemen en Hongarije (1526–1564), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1558-1564).
 Ferdinando I de' Medici (1549–1609), groothertog van Toscane (1587–1609).
 Ferdinand I der Beide Siciliën (Ferdinand Anton; 1751–1825), koning van Napels (1759–1806, als Ferdinand IV), koning van Sicilië (1759–1816, als Ferdinand III) en koning der Beide Siciliën (1816–1825).
 Ferdinand I van Oostenrijk (1793–1875), keizer van Oostenrijk, koning van Hongarije (als Ferdinand IV).
 Ferdinand I van Portugal (1345-1383)
 Ferdinand I van Bulgarije (1861–1948).
 Ferdinand I van Roemenië (1865–1927).